Molekulska formula -{C8H12N2O2}- se može odnositi na:

 Heksametilen diizocijanat
 Piridoksamin